Влади́мир Ви́кторович Нау́мов (р. 1961) — советский и российский писатель-фантаст, журналист, дипломант Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, автор двух книг фантастической прозы. Живёт в г. Магнитогорске, работает начальником осветительного цеха в Драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Биография 

 1961, 8 июня — родился в г. Белово (Кемеровская область)
 1980 — окончил Кемеровский техникум механизации учёта
 1980—1982 — проходил срочную службу в войсках ПВО в Новосибирске и в Абакане
 1982 — работал механиком в вычислительном центре в Перми, затем переехал в Кузбасс и стал проходчиком на шахте «Тайбинская» в г. Киселевске
 1983 — в Кузбасской печати опубликованы первые фельетоны
 1985 — писательский дебют в прессе: в киселёвской газете «Путь шахтёра» напечатан фантастический рассказ «Трагедия планеты Корс»
 1987 — переехал в г. Магнитогорск, где работал огнеупорщиком на Магнитогорском металлургическом комбинате
 после производственной травмы работал грузчиком в магазине
 1989—1991 — был членом редколлегии и соавтором машинописного журнала «Странник», издаваемого одноимённым клубом любителей фантастики (г. Магнитогорск)
 90-е гг. — участник конвента писателей-фантастов «Чумацкий шлях» (г. Киев) и фестивалей фантастики «Интерпресскон-91» (Ленинград), «Волгакон-91» (Волгоград), «Аэлита» (Свердловск) и др.
 с 1998 — работает в Драматическом театре им. А. С. Пушкина по различным специальностям
 2001 — стал дипломантом I Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева
 2004 — в серии «Звёздный лабиринт» московского издательства «АСТ» вышла фантастическая повесть «Души потёмки»
 2007 — в серии «Литература Магнитки. Избранное» магнитогорского издательства «Алкион» вышла книга фантастических рассказов «Славянская рулетка»

Литературная деятельность 

Основным направлением творчества Владимира Наумова является фантастика. Его рассказы печатались на страницах городских газет и журналов г. Магнитогорска. В 90-е годы, являясь одним из активнейших членов Магнитогорского клуба любителей фантастики «Странник», Владимир Наумов вёл его страницы в городских газетах «Магнит», «Голос магнитогорской молодёжи», «Магнитострой».

Повести 

 Души потёмки
 Обречённый на жизнь
 Подразделение «Мойры», код красный
 По образу и подобию
 Танго Ледяного Хамелеона (балаган в ритме рок-н-ролла)

Книги (автор) 

 2004 — Души потёмки (повесть). — Москва, «АСТ», 336 с. Тираж: 5000 экз. ISBN 5-17-022937-2. Серия «Звёздный лабиринт».
 2007 — Славянская рулетка (рассказы). — Магнитогорск, «Алкион», 2007, 64 с. Редактор: Н. Якшин. Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-88311-015-2. Серия «Литература Магнитки. Избранное» (выпуск 17).

Публикации (проза) 

 По образу и подобию (повесть). — «Берег А» (Магнитогорск).
 Рассказы. — «Берег А» (Магнитогорск).
 Трагедия планеты Корс (рассказ). — «Путь шахтёра» (Киселёвск), 17 апреля 1985, с. 2.
 Они могли (рассказ). — «За кадры» (Магнитогорск), 13 апреля 1990, с. 4.
 Это надо же выдумать! (рассказ). — «Магнит» (Магнитогорск), 29 декабря 1990, с. 4—5.
 Пустоцвет (рассказ). — «Голос магнитогорской молодёжи», 28 января 1991, с. 6.
 Осторожно! На дороге работают «Белазы»! (рассказ). — «Денница», 17 мая 1991, с. 4.
 Напоите богиню кровью (отрывок из повести). — «Магнитогорский рабочий», 10 апреля 1993, с. 6.
 Пятая колонна (рассказ). — «Магнитогорский рабочий», 29 августа 1998, с. 14.
 Опасная по внезапным выбросам (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 24 октября 1998, с. 3.
 Кошки-мышки (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 5 декабря 1998, с. 3.
 Четвёртый тост (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 23 января 1999, с. 3.
 Время Саламандры (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 13 февраля 1999, с. 3.
 Дитя вольной стаи (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 13 марта 1999, с. 3.
 Любой ценой (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 10 мая 1999, с. 3.
 Вот и весь сказ (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 5 июля 1999, с. 3.
 О, темпора, о, морэс!.. (рассказ). — Магнитогорский рабочий, 11 сентября 1999, с. 14.
 Славянская рулетка (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 20 сентября 1999, с. 3.
 На то и защитник (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 18 октября 1999, с. 3.
 Плач по мотылькам (рассказ). — «Вечерний Магнитогорск», 8 ноября 1999, с. 3.
 Теория выбора (рассказ). — Литературный клуб «9/1» (Магнитогорск), 2000, № 2.
 Славянская рулетка (рассказ). — «Магнитогорский металл», 5 июня 2001, вкладка «Магнитогорск литературный», с. 3.
 … когда я потерял свою шляпу (рассказ). — «Магнитогорский рабочий», 10 ноября 2001, с. 12.
 Любой ценой (рассказ). — «Магнитогорский металл», 16 июня 2007, с. 12.

Публикации (статьи) 

 Ненаписанное письмо Юстаса братьям Стругацким (мысли сенбернара Юстаса Олафа Готти записал его хозяин Владимир Наумов. — «Странник» (Магнитогорск), 1990, # 3, c. 58—64.
 От «Страж-птицы» до «Необъятного двора». — «За кадры» (Магнитогорск), 5 октября 1990. — Веб-ссылка
 Фэндом предупреждает (очерк). — «Голос магнитогорской молодёжи», 21 января 1991, с. 7.
 Интервью с писателем Александром Больных. — «Голос магнитогорской молодёжи», 19 марта 1991. — Веб-ссылка
 Прогнозы Б. Стругацкого (по итогам пресс-конференции). — «Денница», 5 апреля, 12 апреля 1991.
 Трудно быть Богом (о рисунках А. Килина). — «Денница», 17 мая 1991, с. 4.
 Грани таланта (о В. Высоцком). — «Голос магнитогорской молодёжи», 23 июля 1991, с. 3.
 «Нестандартно мыслить — моё творческое кредо» (пресс-конференция с Б. Стругацким). — «Голос магнитогорской молодёжи», 30 июля 1991, с. 4—5.
 Интервью с Б. Штерном. — «Магнит» (Магнитогорск), 10 августа 1991. — [www.gramotey.com/index.htm?open_file=journal/histfa10.zip&title=%DE%F0%E8%E9%20%C7%F3%E1%E0%EA%E8%ED:%20%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%20%D4%FD%ED%E4%EE%EC%E0 Веб-ссылка]
 Куджо (рецензия на видеофильм). — «Голос магнитогорской молодёжи», 13 августа 1991, с. 6. Как Ю. О. Готти
 «Я не буду загадывать» (интервью с С. Логиновым). — «Магнитострой» (Магнитогорск), 24 августа 1991. — [www.gramotey.com/index.htm?open_file=journal/histfa10.zip&title=%DE%F0%E8%E9%20%C7%F3%E1%E0%EA%E8%ED:%20%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%20%D4%FD%ED%E4%EE%EC%E0 Веб-ссылка]
 «Главное — не жанр» (интервью с А. Балабухой). — «Голос магнитогорской молодёжи», 31 августа 1991, с. 7.
 «Мы одной крови — ты и я…» (о клубе любителей фантастики «Странник»). — «Магнитогорский металл», 5 сентября 1991, с. 4.
 Фэн Кларк (интервью с Р. Кларком, Австралия). — «Магнитогорский металл», 5 октября 1991. — Веб-ссылка
 «Должна быть свобода выбора!» (интервью с Л. Маккафри, США). — «Голос магнитогорской молодёжи», 8 октября 1991. — Веб-ссылка
 Либо хорошая, либо плохая (интервью с Э. Симоном). — «Магнит» (Магнитогорск), 25 октября 1991, с. 4. — Веб-ссылка
 Семь дней и чёртова дюжина этажей (о «Волгаконе-91»). — «Магнит» (Магнитогорск), 25 октября 1991, с. 4. — [www.gramotey.com/index.htm?open_file=journal/histfa10.zip&title=%DE%F0%E8%E9%20%C7%F3%E1%E0%EA%E8%ED:%20%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%20%D4%FD%ED%E4%EE%EC%E0 Веб-ссылка]
 «Мы любим развлекаться!» (интервью с П. Парком, США). — «Магнитострой» (Магнитогорск), 26 октября 1991. — Веб-ссылка
 «Чумацкий шлях». — «Магнитогорский металл», 23 ноября 1991. — Веб-ссылка
 Его страсть (об И. Харламове). — «Магнитогорский металл», 23 ноября 1991. — Веб-ссылка

Награды 

 диплом I Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева (2001)

Интересные факты 

 Свой псевдоним «Юстас О. Готти», которым Владимир Наумов иногда подписывал свои статьи, он позаимствовал у своего четвероногого питомца породы «сенбернар». Символично, что именно этот псевдоним автор избрал для своей кинорецензии на фантастический триллер «Куджо» о сенбернаре, ставшем вампиром-убийцей после укуса летучей мышью.

Литература 

 Крюков А. Устремление в высоту. — «Магнитогорский металл», 15 ноября 2007, с. 8.
 Некрасов В. Реальные истории в оболочке сказки (предисловие к книге). — Наумов В. Славянская рулетка. — Магнитогорск, «Алкион», 2007, с. 3.
 Якшин Н. Славянская рулетка Виктора Наумова. — «Магнитогорский металл», 16 июня 2007, с. 12.

Примечания

Ссылки 
 
 Произведения Владимира Наумова в журнале «Самиздат»
 Наумов Владимир Викторович в журнале «Янтарный Питон»

Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Журналисты России
Персоналии:Магнитогорск
Лауреаты литературного конкурса имени К. М. Нефедьева
Писатели России XXI века